Гречухин:
 Гречухин, Александр Васильевич — аким города Усть-Каменогорск (январь 2003 — январь 2004)
 Гречухин, Дмитрий Дмитриевич (1903—1939) — сотрудник органов государственной безопасности, майор.

См. также 
 Гречухино